Солана Имани Роу (; 8. новембар 1990), је позната под псеудонимом СЗА је америчка Р&Б пјевачица и композитор. СЗА је рођена у Саинт Лоуис-у, Мисури, касније се преселила у Маплевуд, Њу Џерзи. У октобру 2012. године, СЗА је објавила свој дебутски ЕП, Се. СЗА. Рун, који је потом праћен њеним другим ЕП-ом, назван С, у априлу 2013. У јулу 2013. откривено је да је потписала уговор са хип хоп издавачком кућом Топ Давг Ентертаинмент, преко које је објавила З, њен трећи ЕП и његово прво издање за продају у малопродаји, априла 2014. 

СЗА-ин деби студијски албум, Цтрл, објављен је 9. јуна 2017. Који је добио универзално признање од разних критичара музике. Био је на броју 3 на америчкој Биллбоард Топ 200 и на крају је освоио Платинум од стране Удружења за снимање индустрије Америке (РИАА). 
СЗА је певачица нео соул чија је музика описана као алтернатива Р&Б, са елементима соул-а, хип хопа, као и минималистичким Р & Б-ом. Текстови СЗА описани су као "расплет", који се окреће око тема сексуалности, носталгије и напуштања.  СЗА цитира различите уметнике који су јојбили инспирација, међу којима су Елла Фицџералд, Мелах, Бјорк, Јамирокаи и Лорен Хил. СЗА такође је под утицајем од не-музичких умјетника, укључујући режисера Спајка Леа.

Младост 

Солана Имани Роу рођена је 8. новембра 1990. године у Ст. Лоуису, Миссоури, пре него што је касније преселила у Маплевоод, у Њу Џерсију, где је била одгојена. Њен отац је био извршни продуцент ЦНН-а, док је њена мајка била извршна директорка АТ & Т-а. Ровина је мака хришћанка а отац афроамерикански муслиман. Одгојена је као "православна муслиманка" и има старију полусестру Тифани Даниелс. Свакодневно је похађала школу "муслиманске припреме" након своје "редовне школе". Ров је похађала средњу школу Колумбиа, где је била веома активна у спорту, укључујући гимнастику и навијање. Међутим, због напада 11. септембра, Ров је била изложена малтретирању и насиљу, што ју је натјерало да престане да носи хиџаб. СЗА више се не изјашњава као припадник ислама. Као ученица у средњој школи, рангирана је међу најбољим гимнастичарима у Сједињеним Државама. 
По завршетку средње школе Роу је касније отишла на колеџ Ессек Цоунти да би проучавала либералну уметност. На крају је напустила и радила различите послове како би зарадила новац. Ров је формирала своје сценско име из Врховног Абецеда, узимајући утицај од репера РЗА, а последња два слова на њеном имену стоје за Зиг-Зага и Алаха, док прво слово Роу каже да може значити спаситељ или суверена .

Каријера

2011—2014: Почетак 

СЗА се први пут срела са члановима Топ Давг Ентертаинмент током ЦМЈ 2011, када је њено одељење спонзорисао представу у којој је наступао Кендрицк Ламар. Њена рана музика је додељена председнику ТДЕ Теренсу "Пунцх" Хендерсон, која је волела материјал и остала у контакту са њом. СЗА-јева рана музика забележена је са својим пријатељима и суседима у којима су "украли гомилу удараца с Интернета". 29. октобра 2012. године, СЗА је издала свој деби ЕП Сее. СЗА. Рун. 
Дана 10. априла 2013. године, СЗА је објавила свој други ЕП, С, која је добила позитивне критике од стране критичара музике. СЗА је промовисао проширену представу са издањем музичког видеа за песму "Ледени мјесец", режијом Лемара и Даулеиа. 14. јула 2013. објављено је да је Топ Давг потписао СЗА. У октобру 2013. године, СЗА је отишла у четири емисије са шведским бендом Литтле Драгон; почевши од 17. октобра у Ел Реи театру у Лос Анђелесу, а завршава се 24. октобра у музичкој дворани Виллиамсбуг у Бруклину у Њујорку. У децембру 2013. године, СЗА је објавила песму "Теен Спирит", након чега је објављен ремик феатуринг амерички раппер 50 Цент, заједно са музичким видео резолуцијом АПЛУСФИЛМЗ-а. У 2014. години, СЗА је представила различите песме са албума албума, укључујући две пјесме за дебитантски ЕП Цилвиа Демо из пролеца Исаиах Расхада, као и на албуму Окиморон на албуму Сцхоолбои К.
Дана 26. марта 2014. године, Р & Б уметница СЗА издала је сингл "Цхилд'с Плаи" са сценом Цханце тхе Раппер, а продуцира га Дае Оне & КСXIIКСКС. Њен деби студијски ЕП, назван З, објављен је 8. априла 2014. а претходио је издање сингл "Вавилон", који је пратио музички видео у режији АПЛУСФИЛМЗ. Да би промовисао З, СЗА је наступао на неколико изложбених представа на СКССВ Мусиц Фестивалу у Аустину, у Тексасу. СЗА је направила свој деби у УК, где је З бројчано на тридесет другом мјесту на Р & Б цхартовима, током недеље која се завршила 19. априла 2014. З дебитовао на америчкој Биллбоард 200 у броју тридесет девет, продајући 6.980 примерака његова недеља отварања; албум је такође досегнуо број 9 на Биллбоард Хип-Хоп / Р & Б листи.  
У мају 2014. године, СЗА је објавила да планира да се крене у локалну турнеју, а такође је започела снимање њеног трећег ЕП наслова А. У јулу 2014. године СЗА је приказала сингл "Моодринг" Китти Цасха. Касније тог месеца, СЗА је објавила сарадњу са Џилом Скотом под називом "Дивинити". Дана 11. јула 2014. године, СЗА је објавила видео за своју песму "Јулиа" из З. Почетком октобра Јхене Аико је твеетед СЗА, што је довело до спекулација да ће се ова два радити заједно; Међутим, 23. октобра 2014. године, Аико је најавила да ће бити главна турнеја под називом "Ентер Тхе Воид тоур", коју ће подржати СЗА и Интернет. Тура је започела 12. децембра у клубу Нокиа у Лос Ангелесу, Калифорнија. 18. новембра 2014. године СЗА је објавила песму под називом "Собриети".

2015—данас: Цтрл 

У септембру 2014. године, СЗА је открила да ће А, која је првобитно планирана као трећи ЕП, уместо тога објављена као њен деби студијски албум.  Док је радила на њеном дебитантском албуму, СЗА је почела писати пјесме за друге умјетнике, укључујући Беијонs, Ники Минаж и Ријану. Поред Ријане, СЗА је написала песму под насловом "Разматрање", која је представљена на осмом студијском албуму Ријане Анти (2016); поред писања, СЗА је такође била на сцени. СЗА је касније изводила "Разматрање" са Ријаном по први пут на 2016 Брит Авардс у Британији 24. фебруара 2016. 

У јануару 2017. године СЗА је најавила да ће њен деби албум носити натив Цтрл, умјесто А. Такође тог месеца, она је изводила главни сингл из Цтрл-а, под називом "Древ Барриморе", на Џими Кимел шоу !. 28. априла 2017. године, СЗА је објавила да је потписала свој први уговор о снимању са РЦА Рекордс. СЗА је 9. јуна 2017. године објавила свој деби албум Цтрл на универзални признање из музичких критичара, чиме је постигао 86 од 100 рејтинга за Метакритикс. Цтрл је дебитовао на трећем броју на америчкој Биллбоард 200, са 60.000 еквивалентних албума, од чега је 25.000 било чиста продаја албума; албум је подржан од стране неколико синглова, укључујући "Лове Галоре", која је досегла врхунац у топ 40 Биллбоард Хот 100 листе-а и касније сертификовала платину. Цтрл је рангиран као најбољи албум од 2017. Године од магазина Тајм (Вријеме). 
Дана 5. јула 2017. године СЗА је најавила званичну серијску турнеју под називом "Цтрл Турнеја", у циљу даљег промовисања албума. Турнеја је почела 20. августа 2017. године у Провиденце на Рходе Исланду, у дворани Фете Мусиц Хал, а заказано је за 22. децембра 2017. године у Филаделфији, Пеннсилваниа. Упркос непостојању европске туре о турнеји, 10. јула 2017. амерички пјевач и репер Брисон Тилер објавио је да ће СЗА отварати за европски дио свог Сет Оф Оф Тоура у знак подршке његовом студијском албуму Труе то Селф од 17. октобра , 2017, до 30. новембра 2017. године, одвојена од турнеје СЗА. 
У августу 2017. године СЗА је сарађивала са америчком поп рок бендом Марун 5 на синглу "Шта љубавници раде" са њиховог шестог студијског албума. Сингл је достигао број 9 на Биллбоард Хот 100. Следећег месеца СЗА је објавио песму под називом "Пијесак", која се појавила на саундтреку за ХБО Инсецуре, и поред Кхалида и Пост Малонеа, представљена је на ремик верзији Лордеовог сингла "Хомемаде Динамите" из њеног другог студија албум Мелодрама. Такође, 2017. године, СЗА је објавила да је радила на заједничком албуму са Марком Ронсоном и Таме Импала. 
Дана 28. новембра 2017. године СЗА је добила пет номинација за Грамми, укључујући и награду за најбољи нови уметник. Она је добила највише номинација било којег женског уметника за награде 2018. године и била је четврти номиновани уметник укупно. Упркос овоме, она није завршила са освајањем ниједне награде за коју је номинирана. Ово је довело до многих узнемирених навијача који су осећали да су јој снабдевали на Твиттер са хасхтагом #ЈустицеФорСЗА. 
У јануару 2018. године, СЗА је наступила са Кендрицком Ламаром на стази Алл Тхе Старс, која је објављена као водећи сингл звучног албума Марвел Студиос суперхеро филма Блацк Пантхер.

Умјетност 

Вокални стил СЗА описан је као "лутање" џез певача. Према Марисса Г. Муллер из часописа Роллинг Стоне, Роуов вокал се мења између "вапорне љуске и небеског фалсета". Јордан Саргент из магазина Питцхфорк означио је Роуов вокал као "хладнокрвни" и "етеричан". СЗА оспорава њену музику означену као хип-хоп, Р & Б и поп, рекавши да често слуша различите извођаче укључујући Стевие Ницкс, класични јазз, фолк и рап. Даље, она је рекла: "Када покушате да је означите [њеном музиком], ако уклоните опцију да је то неограничено. То смањује музику." СЗА је почела да пише песме због "страственог" писања и уживала у поезији, писала текстове, СЗА их је "фреестилес", како би изразила све што јој долази у "ум", наглашавајући да то увијек нема смисла за себе. Тематски, рад СЗА-а садржи "разоткривање текстова" на теме сексуалности, носталгије и напуштања.  
СЗА музички стил описан је као "алт ернативни Р & Б". Песме СЗА изграђене су преко "слојева одрезаних, одложених и обрнутих вокала" и садрже "преокрета и мутације". Реггие Угву из магазина Биллбоард проналази свој музички стил да приказује "агностичну утопију која капира са расположењем", која се протеже на "линију између минималистичког Р & Б, 80-их синти попа и душе." Роуова музика је првенствено ПБР & Б и нео-соул, али је примијећена на узимање утицаја из широког спектра жанрова, укључујући душу, хип хоп, минималистички Р & Б, облак рап, етхереал Р & Б, витцх хоусе и цхиллваве елементе. Мицхаел Мадден описао је музички жанр СЗА-а као "агностицизам одговара", наглашавајући да њен рад није само један стил музике и да је свестран, напомињући да музички стил није само "Р & Б, поп, душа или једна ствар уопште" 
СЗА, њена музика и њен имиџ упоређени су са уметницима нео-соула Ериках Баду и Лаурин Хилл. Коса СЗА постала је интересантна тачка у раним фазама своје каријере и разговарала о томе у интервјуима са Вогуе и Харпер'с Базаар. Током својих наступа, СЗА има тенденцију да носи "слободно текућу" одјећу у коју се лако кретати и познато је да носи пиџаме или врећасту одећу на сцени. СЗА је позната као прва жена ТДЕ и прва певачица, која је такође привукла пажњу током раних фаза своје каријере; Ров ипак ову врсту пажње описује као "непријатну".

Награде

Дискографија 
 Цтрл (2017)

Турнеје

Соло турнеје 
 Цтрл Турнеја (2017—2018)
 Турнеја Шампионат (са Топ Давг Ентертаинмент уметницима) (2018)

Гостујуће турнеје 
 Јхене Аико - Унеси празнину турнеја (2014)
 Јессие Ј - Шармер Турнеја (2015)
Брисон Тилер – Испали га Турнеја(2017)

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница
 АЛЛ Мјузик

Рођени 1990.
Амерички музичари
Добитници награде Греми